Två personer inom SS bar namnet Hermann Höfle:

 Hermann Höfle (SS-Obergruppenführer) (1898–1947)
 Hermann Höfle (SS-Sturmbannführer) (1911–1962)